На этой странице представлена сортируемая таблица со списком всех песен, записанных Ринго Старром (за исключением песен, записанных им в составе группы The Beatles):

 В графе Песня — название песни.
 В графе Автор(ы) — авторы песни.
 В графе Альбом — альбом, на котором песня впервые выпущена (или сингл, если на альбоме не выходила).
 В графе Продюсер — продюсер записи, отображенной в предыдущей графе.
 В графе Год — год выпуска указанной записи песни.
 В графе Длительность — длительность звучания указанной записи песни.

Студийные записи

См. также 
 List of songs recorded by the Beatles